La Zone de la mort est un film d'Abel Gance, sorti en 1917.
 La Zone de la mort (Niemandsland) (No Man's Land dans les pays anglophones) est un film de Victor Trivas, sorti en 1931.

Voir aussi 
 Zone de la mort, une altitude théorique en alpinisme au dessus de laquelle la vie humaine difficile.